Командный чемпионат Чехии по шахматам 2016/2017

Личные результаты

1. Novoborský ŠK

Vystaviste Lysa nad Labem

ŠK Rapid Pardubice

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 Extraliga ČR družstev v šachu 2016/2017
 tht Extraliga 2016/2017 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2016 год в шахматах
2017 год в шахматах